II сезон Первой лиги Черногории по футболу. Турнир проводился в 2007-м и 2008-м годах. Чемпионом турнира стала команда ФК Будучност .

Команды 

По результатам сезона 2006/2007 команда Беране, закончившая турнир на последнем, 12-м месте, напрямую выбыла во Вторую лигу. Её место занял победитель Второй лиги 06/07 ФК Ловчен из Цетине.

ФК Дечич из Тузи и ФК Единство из Биело-Поле, занявшие 10-е и 11-е места соответственно, играли стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Команда ФК Дечич сохранила своё место в чемпионате благодаря победе над третьей командой Второй лиги 06/07 ФК Ибар с общим счетом по двум матчам 3:2.

Команда ФК Единство выбыла во Второй дивизион, уступив по двум встречам второй команде Второй лиги 06/07 ФК Бокель с общим счетом по двум матчам 4:2.

Итоговая таблица 

(Ч) — Чемпион предыдущего сезона; (2) — 2-й в предыдущем сезоне; (3) — 3-й в предыдущем сезоне; (С) — Победитель стыковых матчей; (П) — Повышенный из Второй лиги
<small>1ФК Могрен квалифицирован в Лигу Европы как победитель национального кубка, поэтому его место в кубке Интертото занял ФК Грбаль.

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Таблица результатов

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Стыковые матчи 
По результатам соревнований команды занявшие 10-е и 11-е место, должны были отстаивать право на участие в следующем сезоне. Каждый клуб провел по два матча с претендентами занявшими 3-е и 2-е место во Второй лиге

Первые матчи

Ответные матчи

Результат 
Команда ФК Сутьеска сохранила место в чемпионате, тогда как ФК Бокель проиграл по сумме двух матчей 1:0 и его место займет ФК Единство

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 
 Сезон на сайте Soccer.com

Чемпионат Черногории по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Черногории в 2007 году
Спорт в Черногории в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008